Бує́-Мена́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 75 км на північний схід від Нанта, 45 км на північний захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 285 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 743,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Бує-Менар на сайті французького Національного інституту географії
 Бує-Менар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бує-Менар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара